Тереза Энн Люк (; ) — канадская гребчиха, выступавшая за сборную Канады по академической гребле в 1990-х годах. Серебряная и бронзовая призёрка летних Олимпийских игр, чемпионка мира, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Тереза Люк родилась 20 февраля 1967 года в городе Ванкувер, провинция Британская Колумбия, Канада.

Заниматься греблей начала во время учёбы в Университете Саймона Фрейзера, где её спортивный талант заметил известный в прошлом гребец Ричард Макклюр. Позже проходила подготовку в Бернаби в местном гребном клубе Burnaby Lake Rowing Club.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1994 года, когда вошла в основной состав канадской национальной сборной и в распашных рулевых восьмёрках выступила на чемпионате мира в Индианаполисе, где, тем не менее, сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

В 1995 году на мировом первенстве в Тампере финишировала в восьмёрках пятой.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. В составе экипажа, куда также вошли гребчихи Тоша Тсанг, Анна ван дер Камп, Джессика Монро, Эмма Робинсон, Мария Мондер, Хизер Макдермид, Элисон Корн и рулевая Лесли Томпсон, показала второй результат в восьмёрках, уступив более четырёх секунд команде из Румынии — тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль.

После атлантской Олимпиады Люк осталась в составе гребной команды Канады на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1997 году на чемпионате мира в Эгбелете она заняла шестое место в программе парных четвёрок.

В 1998 году на мировом первенстве в Кёльне смогла отобраться только в утешительный финал B.

В 1999 году в безрульных двойках одержала победу на этапах Кубка мира в Вене и Люцерне, тогда как на домашнем чемпионате мира в Сент-Катаринсе получила бронзу в восьмёрках и была лучшей в безрульных двойках.

Находясь в числе лидеров канадской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее. Совместно с такими гребчихами как Баффи Александер, Хизер Дэвис, Элисон Корн, Хизер Макдермид, Эмма Робинсон, Ларисса Бизенталь, Дорота Урбаняк и Лесли Томпсон показала третий результат в восьмёрках, финишировав позади экипажей из Румынии и Нидерландов — таким образом добавила в послужной список бронзовую олимпийскую награду. Кроме того, в паре с Эммой Робинсон была близка к попаданию в число призёров в парных двойках — в главном финале пришла к финишу четвёртой.

Сразу по окончании этих соревнований Тереза Люк приняла решение завершить спортивную карьеру. Впоследствии работала учителем и тренером в Виктории.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Тереза Люк — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по академической гребле